Коппал ():

 Коппал — город в штате Карнатака, Индия.
 Коппал — округ в штате Карнатака, Индия.